Il lied (canzone in lingua tedesca) è una composizione per voce solista e pianoforte. Il termine può anche indicare:

Persone 
 Finn Lied – ufficiale e politico norvegese
 Harald U. Lied – politico norvegese

Altro 
 Ghiacciaio Lied – ghiacciaio delle Isole Heard, nell'Oceano Antartico
 Lied Library – biblioteca dell'Università del Nevada a Las Vegas

Pagine correlate 
Lieder (disambigua)